Személynevek
 Uberti Szent Bernát (Bernardo degli Uberti, 1060 k. – 1133), olasz püspök, bíboros, Parma védőszentje
 Menthoni Szent Bernát (Saint Bernhard de Menthon, 1020–1086), savoyai francia szerzetes, novarai kanonok, a Szent Bernát-hágók névadója
 Clairvaux-i Szent Bernát (Saint Bernard de Clairvaux, 1091–1153), francia ciszterci szerzetes, apát
 Tolomei Szent Bernát (San Bernardo Tolomei, 1272–1348), az olivetánus szerzetesrend alapítója 
 Sienai Szent Bernardin (San Bernardino da Siena, 1380–1444), katolikus egyháztanító

Földrajzi nevek
 Kis Szent Bernát-hágó: 2188 m magas közúti hágó a Nyugati-Alpokban, Olaszország (Aosta-völgy) és Franciaország (Savoya) között,
 Nagy Szent Bernát-hágó: 2469 m magas közúti hágó a Nyugati-Alpokban, Olaszország (Aosta-völgy) és Svájc (Wallis kanton) között,
 Szent Bernát-alagút: közúti alagút a Nagy Szent Bernát-hágó alatt, Olaszország és Svájc között.  
Lásd még
 Saint-Bernard (egyértelműsítő lap)